Kümmerer ist ein umgangssprachlicher Begriff, der sich seit den 1990er Jahren besonders in Unternehmen, Behörden, Vereinen, Institutionen und ähnlichen Einrichtungen etabliert hat. Er bezeichnet eine Person, die sich dazu bereiterklärt oder verpflichtet wurde, sich um etwas zu kümmern, das nicht in den vorbestimmten Aufgabenbereich eines Mitarbeiters bzw. Kollegen fällt bzw. das von dem zuständigen Mitarbeiter etwa aufgrund von Abwesenheit o. Ä. nicht erledigt werden kann. Es spielt dabei weder eine Rolle, welche Position der Kümmerer innerhalb des Unternehmens hat (er hat als solcher die verabredete Vollmacht über die zu erledigende Aufgabe), noch, was für eine Aufgabe er konkret zu erledigen hat – das kann von „Bier holen“ bis hin zu wichtigen Aufgaben innerhalb des Unternehmens alles umfassen.

Weblinks 
 Die Dorfkümmerin von Hüpstedt am 13. Dezember 2019 auf mdr.de, abgerufen am 13. Dezember 2019

Planung und Organisation
Gemeinwesenarbeit